Postaci historyczne:
 łac. Marcus Porcius Cato Uticensis pol. Katon Młodszy
 łac. Marcus Porcius Cato Censorius pol. Katon Starszy

Miejscowości w USA:
 Cato – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Cato – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Cato – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Cato (ang. Cato Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Cato (ang. Cato Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Cato (ang. Cato Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Cato (ang. Cato Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc